

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Kineski kralj dinastije Chou Hui Zhou (Huiwang)